Яагер (Яэгер, Яягер; ) — эстонская фамилия. Известные носители:

 Яягер, Мерле (род. 1965) — эстонская актриса и политическая деятельница.
 Яагер, Энар (род. 1984) — эстонский футболист.
 Яагер, Энвер (род. 1982) — эстонский футболист.

См. также 
 Ягер
 Йегер